Wimberg steht für:
 Wimberg (ältere Schreibung) oder Wimperg, ein gotischer Ziergiebel

Wimberg heißen folgende geographische Objekte

 in Deutschland
 Wimberg (Calw), Stadtteil von Calw, Baden-Württemberg
 Wimberg (Gschwend), Weiler der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wimberg (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Wimberg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wimberg (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wimberg (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Wimberg (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wimberg (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Wimberg (Rothaargebirge), Berg (606,0 m) im Rothaargebirge südwestlich Brachthausens

 in Österreich
 Wimberg (Gemeinde Yspertal), Katastralgemeinde von Yspertal, Niederösterreich
 Wimberg (Berg), Höhenrücken in den Gemeinden St. Johann am Wimberg und St. Peter am Wimberg, Oberösterreich
 Wimberg (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Wimberg (Gemeinde Nußbach), Ortschaft von Nußbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Wimberg (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wimberg (Gemeinde Waldneukirchen), Ortsteil von Waldneukirchen, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Wimberg (Gemeinde Wernstein), Ortschaft von Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Burgruine Wimberg in Wernstein am Inn, Oberösterreich 

 Wimberg (Gemeinde Adnet), Katastralgemeinde von Adnet, Land Salzburg

Wimberg ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Niklas Wimberg (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Johann Wimberg (* 1969), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)

Wimberg ist das Pseudonym von:
 Jaak Urmet (* 1979), estnischer Schriftsteller, Kritiker und Kinderbuchautor

Siehe auch:
 Vimperk, Stadt in Südböhmen
 Wimperg, Ziergiebel 
 Wimberger, Begriffsklärung
 Ruine Wimberg, Burgruine bei Wernstein am Inn in Oberösterreich
 Burgruine Wimburg (Burgruine Wimberg) bei Wimberg (Gemeinde Yspertal) in Niederösterreich